Le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation (Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, MAFF) était un service du gouvernement du Royaume-Uni créé par le Conseil d'administration de la Loi sur l'Agriculture, 1889 (52 & 53 Vict. c.30). À l'époque appelé le Conseil de l'Agriculture, il devient à partir de 1903 le Conseil de l'Agriculture et de la Pêche, et à partir de 1919, le ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Il a obtenu son nom définitif en 1955 avec davantage de responsabilités pour les Britanniques de l'industrie alimentaire, de l'agriculture et de l'industrie de la pêche, un nom qui a perduré jusqu'à ce que ce ministère soit dissout en 2002. Ses responsabilités ont été fusionnées dans le département de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales (Defra).

Bibliographie 
 Sinclair, J. (1796). Account of the Origin of the Board of Agriculture and its progress for three years after its establishment. Londres, W. Bulmer et Co.
 Ernle, Lord; édité par Hall, G. (1956), English Farming Past and Present,  édition. Londres, Longmans, Green and Co., chapitre XIX  The War and State Control, 1914-1918..
 Foreman, S. (1991). Loaves and Fishes, an illustrated history of the Ministry of Agriculture, Fisheries and Food 1889-1999. Londres, MAFF.
 Debate on draft Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (Dissolution) 2002, Fifth Standing Committee on Delegated Legislation, le .

Royaume-Uni
Ancien département exécutif au Royaume-Uni
Histoire économique du Royaume-Uni